Тікілешть () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Тікілешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Тікілешть.
 Тікілешть () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Хорія.
 Тікілешть () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративно підпорядковується місту Ісакча.